Miejscowości w Portoryko:
 Humacao – miejscowość w gminie Humacao
Gminy w Portoryko:
 gmina Humacao (ang. Humacao Municipio) w Portoryko